

Contesto 

 Modifica alla formula: la squadra organizzatrice della "final four" viene direttamente ammessa alle semifinali
 Nel corso dell'anno la nazionale scozzese visita l'Argentina in tour

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale 3-4 posto

Finale

Collegamenti esterni